Мали — омоним.
 Мали — государство в Западной Африке.
 Империя Мали — историческое государство в Западной Африке.
 Федерация Мали — зависимое государство в составе Французского Сообщества, существовавшее в Западной Африке в конце 50-х — начале 60-х годов XX века.
 Мали (остров) — остров в архипелаге Мьей, принадлежащем Мьянме.
 Мали (река) — река в Мьянме, исток Иравади.
 Мали (префектура) — префектура в Гвинее.
 Мали (Гвинея) — город и субпрефектура в Гвинее.
 Мали (Демократическая Республика Конго) — деревня в Демократической Республике Конго.
 Мали (Непал) — деревня в Непале.
 Мали (Гродненская область) — агрогородок в Островецком районе Гродненской области Белоруссии.

Персоналии 
 Мали, Андреа (род. 1977) — словенская биатлонистка, лыжница и велогонщица.
 Мали, Артуро (1939—2001) — аргентинский актёр.
 Мали, Кристиан (1832—1906) — немецкий художник голландского происхождения.
 Мали, Николоз (род. 1999) — грузинский футболист.
 Мали, она же  (род. 1993) — индийская исполнительница в стиле поп-рок.

См. также 
 Малли